Сырковский монастырь:

 Сырков монастырь — православный монастырь в селе Сырково Новгородской области.
 Серковский монастырь — старообрядческий монастырь в селе Сырково Резинского района Молдавии.